Аризона Даймондбэкс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 51 матч в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 22
 Выигрышей: 9
 Поражений: 13
 Процент побед: 40.91
 Очков набрано: 121
 Очков пропущено: 130

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 9
 Поражений: 20
 Процент побед: 31.03
 Очков набрано: 103
 Очков пропущено: 158

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 145

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 5
 Поражений: 23
 Процент побед: 17.86
 Очков набрано: 88
 Очков пропущено: 169

Август 

 Игр: 26
 Выигрышей: 8
 Поражений: 18
 Процент побед: 30.77
 Очков набрано: 87
 Очков пропущено: 140

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 8
 Поражений: 19
 Процент побед: 29.63
 Очков набрано: 90
 Очков пропущено: 147

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 2
 Поражений: 1
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 13
 Очков пропущено: 10

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Аризона Даймондбэкс‎
МЛБ в сезоне 2004